Заморуев — фамилия:

 Заморуев, Владимир Михайлович (1905—1984) — учёный, доктор технических наук.
 Заморуев, Георгий Михайлович (1904—1959) — советский промышленный деятель и учёный.

См. также 
 Замуруев